IIFT steht für:

 Indirekter Immunfluoreszenz-Test (indirect immunofluorescence test)
 Indian Institute of Foreign Trade
 Intensive In-Home Family Treatment
 Internationales Integratives Fußballturnier am Tannenhof Ulm
 International Integrated Logistic Support Field Team – Liste der Bundeswehrstandorte im Ausland

Abkürzung